Змагання за малий кришталевий глобус Кубка світу з біатлону  2010–11 складаються з 4 стартів, перший з яких відбувся 1 грудня 2010 в Естерсунді, а останній пройде 9 березня на чемпіонаті світу в Ханти-Мансійську.

Формат
Гонка на 15 км складається з 5 кіл і чотирьох стрільб у порядку: лежачи, стоячи, лежачи, стоячи. На кожній  стрільбі спортсменка має 5 мішеней, тож загальна кількість мішеней - 20. За кожний хибний вистріл біатлоністка штрафується додаванням хвилини до її часу. Старт гонки роздільний, через 30 секунд.

Призери сезону 2009-10

Призери етапів

Таблиця

Виноски

Кубок світу з біатлону 2010-11
2010 у біатлоні‎
2011 у біатлоні‎